Turmalina ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Turmalina (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais 
 Turmalina (São Paulo), Bundesstaat São Paulo